Personalidades
Cândido Rondon, militar e sertanista brasileiro
José Salomón Rondón, futebolista venezuelano

Localidades
Puerto Rondón, na Região dos Llanos/Orinoquía, em Colômbia
Rondón (Colômbia)
Rondon (Paraná), município
Marechal Cândido Rondon (Paraná), município
Marechal Rondon (Salvador), bairro

Desambiguações de topônimos